Азейское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Азей.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 706 человек, в том числе 333 мужчины и 373 женщины
.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Азей
 Нюра

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Тулунского района